Илио́н — многозначный термин. Может означать:

 Илион — древний город, известный по древнегреческим мифам.
 Илион — город в Греции, северный пригород Афин.
 «Илион» — научно-фантастический роман писателя Дэна Симмонса, вышедший в 2003 году.